Galve de Sorbe kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Galve de Sorbe (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Galve de Sorbe (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar